Fran Drescher - uma comediante, roteirista, produtora, autora, ativista, cantora e atriz norte-americana.
Günther Drescher - um comandante de U-Boot que serviu na Kriegsmarine durante a Segunda Guerra Mundial.
Georg Drescher - um ciclista de pista alemão. 

Desambiguação